Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1913 war ein Tenniswettbewerb in London.

Dorothea Douglass-Chambers errang ihren fünften Titel.

All-Comers-Wettbewerb

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. Harper Collins Publishers, London 2001, ISBN 978-0-00-711707-9, S. 279.

Dameneinzel
1913